Ел Бахио Ларго има више значења:

 Ел Бахио Ларго (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Бахио Ларго (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику